Die Zweite Division 1946/47 war die 30. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann im September 1946 und endete im Mai 1947.

Modus 
Gespielt wurde in zwei Gruppen zu jeweils 17 Vereinen. Jedes Team spielte aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenersten stiegen in die Erste Division auf, während insgesamt neun Mannschaften in die Dritte Division abstiegen.

Abschlusstabellen

Gruppe A 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Gruppe B 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Relegation 
Der neunte Absteiger wurde unter den beiden Dreizehntplatzierten ermittelt.

|}

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1946/47